języczek (łac. ligula) – błoniasty twór występujący u niektórych roślin
 języczek (łac. glossa, ligula) – element narządów gębowych owadów
 języczek (łac. uvula) – wyrostek na tylnym brzegu podniebienia miękkiego
 języczek (łac. Arrhenia) – rodzaj grzybów
 2 gatunki ryb:
 Achirus achirus – języczek
 Cynoglossus senegalensis – języczek

Przypisy